Plaats in Indonesië
 Tanjungan (Seluma Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Seluma in de provincie Bengkulu
 Tanjungan (Katibung), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Tanjungan (Pematang Sawa), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung
 Tanjungan (Wedi), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Tanjungan (Simanindo), een plaats in het bestuurlijke gebied Samosir in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjungan (Kemlagi), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Tanjungan (Driyorejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java
 Tanjungan (Pengandonan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra